«У́сти-над-Ла́бем» () — чешский футбольный клуб, выступающий в Богемской футбольной лиге.
Команда создана после Второй мировой войны. В 1952, 1958 и 1959 годах выступала в Первой лиге — высшем футбольном дивизионе Чехословакии. По итогам сезона 2009/10 команда вышла в Гамбринус Лигу, где в сезоне 2010/11 заняла 16 место и вылетела во Вторую лигу. В сезоне 2011/12 команда победила во Второй лиге, но из-за не отвечающего требованиям Гамбринус Лиги стадиона осталась во Второй лиге.

Прежние названия 
 1945 — СК Усти-над-Лабем ()
 1947 — СК Славия Усти-над-Лабем ()
 1948 — ЕТО Сокол Арматурка Усти-над-Лабем ()
 1950 — ЗСЕ Арматурка Усти-над-Лабем ()
 1953 — ДСО Спартак Усти-над-Лабем ()
 1957 — ТЕ Спартак Усти-над-Лабем ()
 1977 — ТЕ Спартак Арматурка Усти-над-Лабем ()
 1983 — ТЕ Спартак ПС Усти-над-Лабем ()
 1984 — ТЕ Спартак ВГЕ ПС Усти-над-Лабем ()
 1991 — ФК Арматурка Усти-над-Лабем ()
 1994 — ФК ГГС Арма Усти-над-Лабем ()
 1999 — ФК ГГС Арма Усти-над-Лабем () — (Слияние с ФК НРЦ Вшеборжице)
 2001 — МФК Усти-над-Лабем ()
 2006 — ФК Усти-над-Лабем ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 
 Богемская футбольная лига на сайте fotbal.cz 

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Усти-над-Лабем